Chute pode se referir a:

Pessoas
Chester Clute
John Clute

Localidades
Clute (Texas)

Desambiguação